«Тюрк Телеком» — турецкий профессиональный баскетбольный клуб из города Анкара.

Достижения 
 Чемпионат Турции
 Серебро (2): 1997, 2008
 Кубок Турции
 Чемпион (1): 2008 Финалист (1): 1997
 Кубок Президента
 Чемпион (2): 1997, 2008

Сезоны

Названия 
 1998-н.в. — Турк Телекем
 1996—1998 — Турк Телеком ПТТ
 1954—1996 — ПТТ

Известные игроки 
 / Деон Томас

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1954 году в Турции
Баскетбольные клубы Турции
Спортивные клубы Анкары